Blister (englisch: Beule, Blase) steht für:

 Blister (Segel), ein Vorsegel auf Schiffen
 in der Verpackungsindustrie eine Sichtverpackung
 eine Art der Tabletteneinzelverpackung, siehe Sichtverpackung #Tablettenverpackung
 in der Tiermedizin stark entzündungsanregende (blasenauslösende) Salben, siehe Rubefazienz

Blistern bezeichnet im Reitsport eine verbotene Trainingsmethode, um Pferde zu höherem Springen zu erziehen, siehe Barren (Reitsport) #Blistern mit chemischen Substanzen

Siehe auch: